Григорий Дмитриевич Подорогин (1913 год — дата смерти неизвестна) — комбайнёр Маканчинской МТС Семипалатинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).
	
С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 29-ой гвардейской стрелковой дивизии. После демобилизации трудился комбайнёром в Маканчинской МТС. За особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Дата смерти неизвестна.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За отвагу» (11.08.1944)

Примечания

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Подорогин Григорий Дмитриевич: б. 617.

Ссылки 
 Подорогин Григорий Дмитриевич, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина